Ningal (klinopisno   , DNIN.GAL, Velika gospa/kraljica) je bila boginja trstičevja  v sumerski mitologiji. Bila je hčerka Enkija  in Ningikuge in soproga boga lune Nanne, kateremu je rodila  sončnega boga  Utuja, njegovo sestro Inano in (v nekaterih besedilih) Iškurja. Častili so jo predvsem v Uru, verjetno najprej kravji pastirji v močvirnih predelih južne Mezopotamije.

Rodoslovje sumerskih bogov

Vir

 Jordan, Michael (2002). Encyclopedia of Gods. Kyle Cathie.

Mezopotamska mitologija
Boginje narave